Тавър (, от  – бик, а на български също се превежда и като телец (теле), може да се отнася за:

 Бик (съзвездие), съзвездие на лат.: Тавър
 Бик, митология, символ на лат.: Тавър
 Тавър, планинска верига в Югоизточен Анадол
 Тавърски полуостров и Тавърските планини, виж Крим
 Montes Taurus, планина на Луната
 Тавър (ракета), ракета-носител
 Ford Taurus, марка кола, произведена от Ford Motor Company
 HMS Taurus, име британски военни кораби (Royal Navy)
 Taurus, фирма за машини и оръжия в Бразилия

 Личности:
 Прозвище (когномен) на римски политици от фамилията Статилии:
 Тит Статилий Тавър, няколко консула
 Сизена Статилий Тавър, консул 16 г.
 Луций Петроний Тавър Волузиан, консул 261 г.
 Флавий Тавър, консул 361 г.
 Флавий Тавър, консул 428 г.
 Флавий Тавър Селевк Кирус (познат като Кирус от Панополис), консул 441 г.
 Флавий Тавър Клементин Армоний Клементин, консул 513 г.

Вижте също 
 Минотавър, митологично същество
 Минотавър (ракета), лекотоварна ракета-носител